Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1923 проходил с 10 по 11 февраля 1923 года в Стокгольме.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Протокол чемпионата мира 1923 года

1920-е годы в Швеции
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Февраль 1923 года
Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Чемпионаты мира в Швеции
Спорт в Европе в 1923 году
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)